Lippe (Lippe en alemany) fou un antic Estat alemany. La capital de l'estat era la ciutat de Detmold de 1468 a 1947.

El govern dels senyors Lippe és documentat per primera vegada al segle XII. El 1528 el senyoriu de Lippe va ser elevat a comtat imperial i el 1789 a principat. Fins a 1806 Lippe va ser un territori del Cercle Imperial del Baix Rin-Westfàlia del Sacre Imperi Romanogermànic, de 1806 a 1813 formà part de la Confederació del Rin, de 1816 a 1866 integrà la Confederació Alemanya, a partir de 1866 la Confederació d'Alemanya del Nord, a partir de 1871 l' Imperi alemany i després de 1919 esdevingué un Estat Lliure democràtic inclòs dins la República de Weimar. El 1947/1948, a instigació de la potència ocupant britànica, l'Estat de Lippe va haver de renunciar a la seva independència centenària i fou incorporada al nou Estat federat de Renània del Nord-Westfàlia fundat el 1946.

L'àrea de l'antic Estat de Lippe en el seu darrer estatus territorial correspon en gran part abans de 1947 (sense els enclavaments) a l'actual Districte de Lippe i al districte administratiu de Detmold, que tenen ambdós la seva seu administrativa a Detmold. El districte de Lippe (o Lipperland) forma una dels parts, la més petita en superficie, del Land i Estat de Renània del Nord-Westfàlia, juntament amb els territoris històrics de Westfàlia i Renània.

L'Estat de Lippe també és anomenat Lippe-Detmold per distingir-la d'altres territoris originàriament propietat dels ramals de la Casa de Lippe, sobretot de Schaumburg-Lippe.